Nova Suíça é um loteamento do Bairro de Varginha (Nova Friburgo). Era conhecida como Fazenda Boa Ventura da família Custódio, distante cerca de 8 km do centro do município, através da RJ-150.

História 
Até o ano de 1985, Nova Suíça era predominantemente rural. Atualmente vem se tornando um loteamento residencial.

O loteamento ganhou o 1º Posto de Saúde da Família no ano de 2005, com o nome de Posto de Saúde da Família Dr. Luis Alexandre de Mendonça.

Nova Suíça Localiza-se no bairro de Varginha entre Braunes e  Chacara do Paraiso.

Atualidade 
Localiza-se a cerca de oito quilômetros do centro de Nova Friburgo. É um loteamento crescente, que vem sendo procurado por muitas pessoas em busca de um lugar tranquilo que ofereça uma boa estrutura. compreendia a Fazenda da família Custódio, os moradores ainda se dizem seguros e afirmam que gostam da localidade. O loteamento caracteriza-se por ter uma bela vista e um comércio bem diversificado e uma grande expansão de pequenas igrejas evangélicas.

Ligações externas 
 

Nova Suíça